'José  Luis Capó?? puede referirse:
José Luis Capó, cantante de Fuerza Astral o Solista (grupo musical)